Устройство связи для глухих (, TDD) — это телетайп, электронное устройство для текстовой связи по телефонной линии, которое предназначено для использования людьми с нарушениями слуха или речи. Другие названия устройства включают телетайп (TTY), текстовый телефон (распространён в Европе) и minicom (Великобритания).

Описание 
Типичный TDD — это устройство размером с печатную машинку или портативный компьютер с QWERTY-клавиатурой и небольшим экраном, который использует светодиодный, жидко-кристаллический или вакуумно-люминесцентный экран для отображения печатного текста в электронном виде. Кроме того, TDD обычно имеют небольшую катушку бумаги, на которой также печатается текст — в старых версиях устройства был только принтер и не было экрана. Текст передаётся в реальном времени по телефонной линии на совместимое устройство, использующее аналогичный протокол связи.

См. также 
 Список поставщиков услуг и производителей систем видеоконференцсвязи и телеприсутствия
 Speech disorder 
 Telecommunications relay service 
 Video relay service

Литература 
 Lang, Harry G. (2000). A Phone of Our Own: the Deaf Insurrection Against Ma Bell. Washington, D.C.: Gallaudet University Press. ISBN 978-1-56368-090-8; OCLC 59576008
 Readmond, Kim. "Paul and Sally Taylor Background Sheet", Central Institute for the Deaf (St. Louis, Missouri).
 Strauss, Karen Peltz. (2006). A New Civil Right: Telecommunications Equality for Deaf and Hard of Hearing Americans. Washington, D.C.: Gallaudet University Press. ISBN 978-1-56368-291-9; OCLC 62393257

Примечания

Ссылки 
 Telecommunications: Devices and Software

Помощь глухим
Телеграф
Печатные процессы